Friedrich von der Leyen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von der Leyen (Germanist) (1873–1966), deutscher Germanist und Volkskundler
 Friedrich von der Leyen (Seidenkaufmann) (1701–1778), deutscher Seidenkaufmann
 Friedrich Ferdinand von der Leyen (1709–1760), deutscher Reichsgraf
 Friedrich Heinrich von Friedrich von der Leyen (1769–1825), deutscher Unternehmer und Politiker, Bürgermeister von Krefeld
 Friedrich von der Leyen-Bloemersheim (1854–1935), preußischer Verwaltungsbeamter, Bürgermeister und Landrat